Olwë van Alqualondë is een personage uit de boeken van J.R.R. Tolkien. Olwë is een Elf van Telerijnse afkomst en de broer van Elu Thingol.

Hij werd geboren bij Cuiviénen in Midden-aarde en was samen met zijn broer en Ingwë, de Hoge Koning van de Elfen een van de drie eerste elfen die met de Vala Oromë meegingen naar Valinor. De Teleri die naar Valinor kwamen werden de Falmari genoemd.

Bij terugkomst in Midden-aarde overreedde hij een deel van zijn volk, de Teleri, om zich te gaan vestigen in Valinor en hij werd uitgeroepen tot hun leider. In Valinor vestigden zij zich op Tol Eressëa. In 4661 leren ze de kunst van de scheepsbouw waarna ze naar het vasteland van Aman varen en daar de stad Alqualondë bouwen. Tol Eressëa is vanaf dat moment verlaten.

De Broedermoord van Alquelonnë
In 4995 vernietigen Melkor en Ungoliant de Twee Bomen van Valinor en plunderen Formenos. Finwë wordt daarbij gedood en de Silmarillen geroofd. Vanaf dit moment wordt Melkor Morgoth genoemd.

Finwë's zonen Fëanor en Fingolfin zetten, in weerwil van de Valar, de achtervolging in en Noldor vertrekken uit Valinor. Ze verzoeken Olwë en zijn volk om assistentie maar zij weigeren. Bij Alqualondë begaan zij de Eerste Broedermoord door veel Teleri te doden om hun schepen in handen te krijgen.

Afstamming van de koningen van het Herenigd Koninkrijk

Olwe